J'accuse...!, een pamflet van Émile Zola
J'accuse (film 1919), een film uit 1919 van Abel Gance
J'accuse (film), (Engels: An Officer and a Spy)  een film uit 2019 van Roman Polański